Ветки — название населённых пунктов.

Россия 
 Ветки — деревня в Кингисеппском районе Ленинградской области.
 Ветки — деревня в Угранском районе Смоленской области.

Украина 
 Ветки — село Глобинском районе Полтавской области.